Brooks County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Brooks County (Georgie) – okres státu Georgie
 Brooks County (Texas) – okres státu Texas